Ich will leben ist der Titel folgender Werke:

 Ich will leben (Lied), ein Lied von Unheilig
 Ich will leben (Album), ein Album von Peter Maffay
 Ich will leben (1976), österreichisches Filmdrama von Jörg A. Eggers
 Ich will leben (1990), deutscher Fernsehfilm von Wolf Gremm